HMS Uppland har fyra fartyg och en ubåt döpts till i svenska flottan:

Uppland (1689), linjeskepp sjösatt år 1689
Uppland (1748), galär sjösatt år 1748
Uppland (1749), linjeskepp sjösatt år 1749
HMS Uppland (J17), jagare sjösatt år 1946
HMS Uppland (Upd), ubåt sjösatt år 1996

Se även
Uppland

Namn på svenska örlogsfartyg